Arthur Alquier (1827-1871), homme politique français, député de la Vendée ;
 Charles-Jean-Marie Alquier (1752-1826), député et ambassadeur français ;
 Henriette Alquier, institutrice syndicaliste et féministe française ;
 Jacqueline Alquier (née en 1947), femme politique française, députée, sénatrice.

Nom dérivé 
 Allée Alquier-Debrousse, voie dans le  arrondissement de Paris, en France